Üçbulaq – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Üçbulaq – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian